José Antonio Redondo puede referirse a:
 José Antonio Redondo García (1953-), exfutbolista y entrenador de fútbol español;
 José Antonio Redondo Ramos (1985-), ciclista español;
 José Antonio Redondo Rodríguez, político español.